El Inglés puede ser:

 Una obra teatral de Argentina.
 Un barrio de Bogotá, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe.
 La mina El Inglés, en Chile.